Königsmark, een ortsteil van de stad Osterburg
Königsmark (boek), een Franse roman uit 1918 van Pierre Benoît
Kœnigsmark (1923), een Franse film van Léonce Perret
Koenigsmark (1935), een Brits-Franse film van Maurice Tourneur
Kœnigsmark (1953), een Franse film van Solange Térac
Kœnigsmark (1968), een Franse film van Jean Kerchbron